Moraga steht für:

 Moraga, Stadt im Contra Costa County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Moraga ist der Familienname folgender Personen:

 Agustina Moraga (* 2002), argentinische Speerwerferin
 Hugo Moraga (* 1952), chilenischer Cantautor